Bertha Freundt ist der Name folgender Persönlichkeiten:

* Bertha Freund (Sängerin) (vor 1868–nach 1873), deutsche Opernsängerin und Altistin
 Bertha Theophila Freundt (1841–1920), Priorin der Benediktinerinnenklöster Bonn und Driebergen